Колонија Санта Елена де ла Круз има више значења:

 Колонија Санта Елена де ла Круз (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Санта Елена де ла Круз (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику